Heinrich Wilhelm Schäfer eller Heinrich Wilhelm Schaefer kan syfta på:

* Heinrich Wilhelm Schaefer (1835–1892), tysk klassisk filolog
 Heinrich Wilhelm Schäfer (född 1955), tysk teolog